Kalo Chorio steht für:

 Kalo Chorio (Griechenland), Ortsgemeinschaft auf Kreta, Griechenland
 Kalo Chorio (Bezirk Larnaka), Gemeinde im Bezirk Larnaka, Zypern
 Kalo Chorio (Bezirk Limassol), Gemeinde im Bezirk Limassol, Zypern
 Kalo Chorio (Bezirk Nikosia), Gemeinde im Bezirk Nikosia, Zypern
 Kalo Chorio/Çamlıköy, Ort in Nordzypern
 Kalo Chorio/Kalkanlı, Ort in Nordzypern

Siehe auch:
 Kato Chorio